Beatles for Sale (No. 2) — мини-альбом (EP), выпущенный группой «Битлз» 4 июня 1965 года. Данный альбом стал девятым мини-альбомом в официальной дискографии группы и был выпущен лишь в моно-версии. Кроме Великобритании, альбом был выпущен также в Австралии. Альбом продавался хуже предыдущих мини-альбомов, но, тем не менее, достиг пятой позиции в EP-чартах, где продержался в общей сложности 24 недели.

Список композиций 
Сторона «А»
 «I’ll Follow the Sun»
 «Baby’s in Black»

Сторона «Б»
 «Words of Love»
 «I Don’t Want to Spoil the Party»

Источники

Ссылки 
 Beatles For Sale (No. 2) на discogs.com
 
 

Мини-альбомы The Beatles
Альбомы, спродюсированные Джорджем Мартином
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Мини-альбомы в стиле рок
Мини-альбомы 1965 года